Больша́я Дубро́ва — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Пафнутовского сельсовета.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Линды, западнее урочища Поляны. Расположена в 3 км от административного центра сельсовета — Пафнутово и 54 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский